Сен-Міше́ль-Мон-Меркю́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний схід від Нанта, 45 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Мішель-Мон-Меркюр, Ле-Шательє-Шатомюр, Ла-Флосельєр i Ла-Поммере-сюр-Севр було об'єднано в новий муніципалітет Севремон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 759 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1922,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Мішель-Мон-Меркюр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-Мон-Меркюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея